Murad Ismail Said (1982. december 15. –) palesztin válogatott labdarúgó, a jordán élvonalbeli Al-Wehdat középpályása.

Miután jó teljesítményt nyújtott a Challange-kupán, a torna játékosává választották, Palesztina kijutott a 2015-ös Ázsia-kupára.

Jegyzetek

További információk 
 Football Database profil

1982-ben született személyek
Palesztin labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek